SARS-gerelateerd coronavirus, (SARSr-CoV) een groep virussen die behoren tot de coronavirussen, die SARS en COVID-19 veroorzaken
 SARS-CoV, de variant van bovenstaande die Severe acute respiratory syndrome (SARS) veroorzaakt, geïdentificeerd in 2003
 SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), de variant die COVID-19 veroorzaakt, geïdentificeerd in 2019